Mikhaïl (ou Mikhaël) (en  ; en ) est un prénom masculin d'origine hébraïque qui signifie "Qui est comme Dieu ?". Il est l'équivalent du prénom français « Michel ».

Il est souvent associé à l'archange Michel dans la tradition chrétienne.

Il est associé à l'ange Mikail dans l'islam, qui est considéré comme l'un des quatre archanges importants, avec Jibril (Gabriel), Israfil et Malik. Il est généralement associé à la protection et à la bienveillance, et est souvent invoqué pour apporter de la force et du courage dans les moments difficiles.

Le prénom Mikhaïl est très répandu dans les pays russophones et dans d'autres pays de l'Europe de l'Est. Il a également été adopté dans d'autres cultures, notamment en Iran et dans les pays arabes.

Personnalités

Mikhaïl comme prénom 
 Mikhaïl Bakounine, révolutionnaire, théoricien de l'anarchisme et philosophe
 Mikhaïl Bestoujev-Rioumine, militaire russe
 Mikhail Botvinov, sportif russe
 Mikhaïl Boulgakov, écrivain et médecin russe
 Mikhaïl Chichkine, écrivain russe
 Mikhail Devyatyarov, sportif russe
 Mikhaïl Evstafiev, artiste russe
 Mikhail Fridman, homme d'affaires russe
 Mikhaïl Gorbatchev, homme politique russe, dernier président de l'URSS
 Mikhaïl Gourevitch, ingénieur aéronautique russe, cofondateur des avions MiG
 Mikhaïl Gromov, mathématicien franco-russe, lauréat du Prix Abel.
 Mikhail Ivanov, sportif russe
 Mikhaïl Khodorkovski, homme d'affaires russe, président de Ioukos
 Mikhail Linge, sportif russe
 Mikhaïl Nossyrev, compositeur russe
 Mikhaïl Nouaïmé, écrivain libanais
 Mikhaïl Pletnev, pianiste, chef d'orchestre et compositeur russe
 Mikhaïl Ramseier, écrivain suisse
 Mikhaïl Tal, champion d'échecs
 Mikhaïl Tswett, botaniste russe
 Mikhaïl Tiourine, cosmonaute russe
 Mikhaïl Ostrogradski, physicien et mathématicien russe
 Mikhail Vroubel, peintre russe
 Mikhail Youzhny, joueur de tennis russe
Voir aussi :

Mikhail comme patronyme

 Dunya Mikhail (née en 1965), poétesse irako-américaine ;
 Wejdane Mikhail, ministre irakienne.

Prénom arabe
Prénom russe
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme